Peper ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Peper (1906–nach 1976), deutscher Politiker (DBD), Mitglied der Länderkammer der DDR
 Bram Peper (1940–2022), niederländischer Soziologe und Politiker (PvdA)
 Hans Peper (wirksam 1597–1622), niederdeutscher Bildschnitzer der Spätrenaissance
 Heinrich Peper (1902–1984), deutscher Politiker (NSDAP)
 Henry Peper (1928–2006), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Jeanette Peper (1916–2003), argentinische Schwimmerin
 Lutz H. Peper (* 1953), deutscher Unternehmer, Bremer Politiker (AFB) und Präses der Handelskammer Bremen
 Rascha Peper (1949–2013), niederländische Schriftstellerin
 Sabine Peper (* 1970), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Pepper
 Peeper